Schach der Dame ist der Titel von:

 Schach der Dame (Film), österreichischer Fernsehfilm
 Schach der Dame (Roman), deutscher Titel des Romans Love and Treason von David Osborn